Овсепя́н или Овсепья́н () — армянская фамилия. Образована от имени собственного и относится к распространенному типу армянских фамилий. Известен также русифицированный вариант данной фамилии .

Известные носители 
 Овсепян, Аветис Вартанович (род. 1954) — советский футболист.
 Овсепян, Агван Гарникович (род. 1953) — генеральный прокурор Республики Армения.
 Овсепян, Альберт Азатович (род. 1938) — общественный и политический деятель Абхазской Республики.
 Овсепян, Андраник Румянич (род. 1966) — советский и армянский футболист.
 Овсепян, Грачья Есаевич (род. 1933) — армянский учёный, конструктор вычислительной техники, главный конструктор ЭВМ «Наири».
 Овсепян, Левон Андраникович (1942—2018) — советский футболист.
 Овсепян, Овсеп (более известен как Артур Эдмунд Кэрью; 1884—1937) — американский актёр немого кино.
 Овсепян, Рафаил Погосович (1928—2014) — советский и российский учёный.
 Овсепян, Рон (род. 1960) — президент и главный исполнительный директор компании Novell, Inc.
 
 Овсепян, Румян Андраникович (род. 1991) — армянский футболист.
 Овсепян, Саркис Рубенович (род. 1972) — советский и армянский футболист.
 Овсепян, Сергей Исраелович (род. 1947) — советский живописец.

 Овсепьян, Ирина Васильевна (Ирина Каренина; род. 1979) — российская поэтесса, журналистка, редактор.